Дамјанов Зеленко је био легендарни коњ Дамјана, најмлађег од деветоро браће Југовића. Помиње се у народној песми Смрт мајке Југовића. Када је његов господар умро, коњ је непрестано вриштао за њим годину дана.

Спољашње везе 

Српске епске народне песме
Познати коњи